Chau Tsai kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Chau Tsai (High Island), ö, 
 Chau Tsai (Tsing Yi), ö, 

Robotskapade Hongkongförgreningar